BS1 ou aussi BS-1 peut faire référence à :

 BS1 Records, un label de disques publiant l'artiste TC ;
 Glasflügel BS-1, un type de planeur ;
 NHK BS1, une chaîne de télévision japonaise par satellite ;
 BS1, une taille de foret central dans le langage spécialisé ;
 BS1, une zone de code postal BS située à Bristol, en Angleterre ;
 BASIC Stamp 1, une sorte de microcontrôleur ;
 Normes d'émission BS-I Bharat Stage en Inde.